|-
| 151901 - ||  || 11 martie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 151902 - ||  || 14 martie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 151903 - ||  || 11 martie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 151904 - ||  || 12 martie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 151905 - ||  || 15 martie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 151906 - ||  || 15 martie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 151907 - ||  || 14 martie 2004 || Catalina || CSS
|-
| 151908 - ||  || 14 martie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 151909 - ||  || 15 martie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 151910 - ||  || 15 martie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 151911 - ||  || 15 martie 2004 || Catalina || CSS
|-
| 151912 - ||  || 15 martie 2004 || Catalina || CSS
|-
| 151913 - ||  || 13 martie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 151914 - ||  || 13 martie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 151915 - ||  || 14 martie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 151916 - ||  || 15 martie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 151917 - ||  || 15 martie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 151918 - ||  || 14 martie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 151919 - ||  || 13 martie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 151920 - ||  || 15 martie 2004 || Catalina || CSS
|-
| 151921 - ||  || 15 martie 2004 || Catalina || CSS
|-
| 151922 - ||  || 15 martie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 151923 - ||  || 15 martie 2004 || Catalina || CSS
|-
| 151924 - ||  || 15 martie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 151925 - ||  || 22 martie 2004 ||  || , 
|-
| 151926 - ||  || 16 martie 2004 || Catalina || CSS
|-
| 151927 - ||  || 16 martie 2004 || Siding Spring || SSS
|-
| 151928 - ||  || 16 martie 2004 || Catalina || CSS
|-
| 151929 - ||  || 16 martie 2004 || Catalina || CSS
|-
| 151930 - ||  || 16 martie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 151931 - ||  || 17 martie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 151932 - ||  || 17 martie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 151933 - ||  || 17 martie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 151934 - ||  || 16 martie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 151935 - ||  || 16 martie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 151936 - ||  || 16 martie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 151937 - ||  || 19 martie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 151938 - ||  || 19 martie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 151939 - ||  || 19 martie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 151940 - ||  || 22 martie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 151941 - ||  || 19 martie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 151942 - ||  || 22 martie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 151943 - ||  || 22 martie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 151944 - ||  || 23 martie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 151945 - ||  || 20 martie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 151946 - ||  || 23 martie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 151947 - ||  || 27 martie 2004 || Catalina || CSS
|-
| 151948 - ||  || 22 martie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 151949 - ||  || 27 martie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 151950 - ||  || 27 martie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 151951 - ||  || 22 martie 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 151952 - ||  || 25 martie 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 151953 - ||  || 29 martie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 151954 - ||  || 10 aprilie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 151955 - ||  || 9 aprilie 2004 || Siding Spring || SSS
|-
| 151956 - ||  || 10 aprilie 2004 || Catalina || CSS
|-
| 151957 - ||  || 13 aprilie 2004 || Catalina || CSS
|-
| 151958 - ||  || 10 aprilie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 151959 - ||  || 11 aprilie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 151960 - ||  || 13 aprilie 2004 || Catalina || CSS
|-
| 151961 - ||  || 12 aprilie 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 151962 - ||  || 12 aprilie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 151963 - ||  || 12 aprilie 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 151964 - ||  || 15 aprilie 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 151965 - ||  || 15 aprilie 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 151966 - ||  || 12 aprilie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 151967 - ||  || 13 aprilie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 151968 - ||  || 14 aprilie 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 151969 - ||  || 15 aprilie 2004 || Catalina || CSS
|-
| 151970 - ||  || 13 aprilie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 151971 - ||  || 15 aprilie 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 151972 - ||  || 15 aprilie 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 151973 - ||  || 15 aprilie 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 151974 - ||  || 15 aprilie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 151975 - ||  || 20 aprilie 2004 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 151976 - ||  || 17 aprilie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 151977 - ||  || 17 aprilie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 151978 - ||  || 17 aprilie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 151979 - ||  || 17 aprilie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 151980 - ||  || 17 aprilie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 151981 - ||  || 19 aprilie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 151982 - ||  || 16 aprilie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 151983 - ||  || 16 aprilie 2004 || Siding Spring || SSS
|-
| 151984 - ||  || 17 aprilie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 151985 - ||  || 20 aprilie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 151986 - ||  || 19 aprilie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 151987 - ||  || 19 aprilie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 151988 - ||  || 20 aprilie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 151989 - ||  || 20 aprilie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 151990 - ||  || 21 aprilie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 151991 - ||  || 24 aprilie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 151992 - ||  || 25 aprilie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 151993 - ||  || 21 aprilie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 151994 - ||  || 25 aprilie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 151995 - ||  || 29 aprilie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 151996 - ||  || 17 aprilie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 151997 Bauhinia ||  || 11 mai 2004 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 151998 - ||  || 9 mai 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 151999 - ||  || 9 mai 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 152000 - ||  || 13 mai 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-